Pittsburgh Phantoms ist der Name folgender Sportfranchises:

 Pittsburgh Phantoms (Fußball), Fußballfranchise der National Professional Soccer League im Jahr 1967
 Pittsburgh Phantoms (Inlinehockey),  Inlinehockeyfranchise der Roller Hockey International im Jahr 1994